The Intruder ist der Titel folgender Filme:

 The Intruder (1954), Film aus dem Jahr 1954
 Originaltitel des US-amerikanischen Films Weißer Terror (Film) aus dem Jahr 1961
 Originaltitel des philippinischen Films Der Intruder aus dem Jahr 1985
 The Intruder – Angriff aus der Vergangenheit, britischer Thriller aus dem Jahr 1999
 The Intruder – Der Eindringling, belgischer Film aus dem Jahr 2005
 The Intruder (2009), deutscher Kurzfilm von Michelle Alperin aus dem Jahr 2009
 The Intruder (2019), Thriller aus dem Jahr 2019
 The Intruder (2020), argentinisch-mexikanischer Spielfilm von Natalia Meta

Siehe auch:
 Intruder
 Intruders